Rezerwuar (od fr. réservoir) – zbiornik, wytworzony lub wyprodukowany przez człowieka albo naturalny, w którym jest zgromadzona jakaś substancja, najczęściej płyn (zwykle woda).

Zobacz też 
 rezerwuar zarazków

Hydrologia